Höynänkari (noord); eiland in Haparanda-archipel
Höynänkari (zuid); idem